Демидовский район
 Демидовский район (Ровненская область)
 Демидовский район (Смоленская область)